Села:
 Ізмайлівка — Донецька область, Мар'їнський район
 Ізмайлівка — Кіровоградська область, Олександрійський район